Carrollton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Carrollton Historic District (Kentucky), NRHP-Nr. 82001553
 Carrollton Historic District (Louisiana), NRHP-Nr. 87001893
 Carrollton Historic District (Mississippi), NRHP-Nr. 78001590